

Тудора () — комуна у повіті Ботошані.
 Тудора () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Тудора.

Тудора () — село у Штефан-Водському районі.